Було́нь-сюр-Жес (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна. Входит в состав округа Сен-Годенс.

Код INSEE кантона — 3106. Всего в состав кантона Булонь-сюр-Жес входит 24 коммуны, из них главной коммуной является Булонь-сюр-Жес.

Население 
Население кантона на 2011 год составляло 5170 человек.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Булонь-сюр-Жес на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхняя Гаронна на сайте INSEE
 Расположение кантона Булонь-сюр-Жес на карте Франции

Кантоны департамента Верхняя Гаронна